El Torneig de Bangkok 2009, també conegut com a PTT Thailand Open 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 7a edició del torneig es va celebrar entre el 28 de setembre i el 4 d'octubre del 2009 a l'Impact Arena de Bangkok, Tailàndia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009